Moviment dels Radicals d'Esquerra (del seu nom en francès Mouvement des Radicaux de Gauche), partit polític de França, antecessor del Partit Radical d'Esquerra
 Moviment de Resistència Global, moviment internacional antiglobalització
 Govern Revolucionari de Manipur (del seu nom en anglès Manipur Revolutionary Government), moviment d'alliberament històric de Manipur (Índia)
 Magnetoresistència gegant, efecte quàntic de magnetoresistència, present en certs materials